TJ Sokol Drahlín je fotbalový klub ze Středočeského kraje v okresu Příbram, který působí ve III. třídě okresu Příbram.
Největším úspěchem klubu je účast v Okresním přeboru v sezónách 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2017/18 a 2018/19.

Umístění v jednotlivých sezonách

Odkazy
 https://www.drahlin.cz/aktualne/spolkova-cinnost/sokol/ 
 https://pribramsky.denik.cz/fotbal-okres/rekordni-vyhra-drahlina-ve-iii-tride-kanonada-matejky-tochovicim-nestacila-20220.html pribramsky.denik.cz
 https://www.sportmap.cz/club/fotbal/tj-sokol-drahlin

Fotbal